Holzstock steht für:
 Stab (Gegenstand) aus Holz
 Druckstock mit einem Holzschnitt

Siehe auch:
 Holzstöcke
 Stockholz